Tra le competizioni dello sci alpino ai XVI Giochi olimpici invernali di  lo slalom speciale maschile si disputò sabato 22 febbraio sulla pista Stade de Slalom di Les Menuires; il norvegese Finn Christian Jagge vinse la medaglia d'oro, l'italiano Alberto Tomba quella d'argento e l'austriaco Michael Tritscher quella di bronzo.

Detentore uscente del titolo era Tomba, che aveva vinto la gara dei XV Giochi olimpici invernali di  disputata sul tracciato di Nakiska precedendo il tedesco occidentale Frank Wörndl (medaglia d'argento) e il liechtensteinese Paul Frommelt (medaglia di bronzo); il campione mondiale in carica era il lussemburghese Marc Girardelli, vincitore a Saalbach-Hinterglemm 1991 davanti all'austriaco Thomas Stangassinger e al norvegese Ole Kristian Furuseth.

Risultati 

Legenda:
DNF = prova non completata
DSQ = squalificato
DNS = non partito
Pos. = posizione
Pett. = pettorale

1ª manche:
Ore: 10.00 (UTC+1)
Pista: Stade de Slalom
Partenza: 2 070 m s.l.m.
Arrivo: 1 850 m s.l.m.
Dislivello: 220 m
Porte: 65
Tracciatore: Stefano Dalmasso (Francia)

2ª manche:
Ore: 14.00 (UTC+1)
Pista: Stade de Slalom
Partenza: 2 070 m s.l.m.
Arrivo: 1 850 m s.l.m.
Dislivello: 220 m
Porte: 63
Tracciatore: Gustav Thöni (Italia)

Bibliografia

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di sci alpino 1992

Collegamenti esterni 
 
 

Slalom speciale maschile